«Kedvesem» (Любимая) — песня в исполнении венгерского певца ByeAlex, с которой он представлял Венгрию на конкурсе песни «Евровидение 2013». Песня была выбрана 2 марта 2013 года на национальном отборочном конкурсе «A Dal 2013». Авторами песни являются Алекс Марта, Золтан Ковач Паласти и венгерская группа «Zoohacker».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Венгрии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»
Песни на венгерском языке